Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bonaventure

Cap-Chat

Caplan

Carleton-sur-Mer

Cascapédia–Saint-Jules

Chandler

Cloridorme

Escuminac

Gaspé

Grande-Rivière

Grande-Vallée

Grosse-Île

Hope

Hope Town

La Martre

Élection partielle pour le poste de maire  le 
 Organisée en raison de la démission du maire Michel Laperle en juillet/.

L'Ascension-de-Patapédia

Les Îles-de-la-Madeleine

Maria

Marsoui

Matapédia

Mont-Saint-Pierre

Murdochville

New Carlisle

New Richmond

Nouvelle

Paspébiac

Percé

Démission du maire André Boudreau à la suite du rejet par référendum d'un projet de rue commerciale par la population le .

Démission en bloc des conseillers Sylvain Camirand, Lucien Proulx, Doris Bourget, Donald Rehel et Réjean Chabot le .
Perte de quorum et administration de la ville par la Commission municipale du Québec.

Petite-Vallée

Pointe-à-la-Croix

Port-Daniel–Gascons

Ristigouche-Partie-Sud-Est

Rivière-à-Claude

Saint-Alexis-de-Matapédia

Saint-Alphonse

Saint-André-de-Restigouche

Saint-Elzéar

Saint-François-d'Assise

Saint-Godefroi

Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Saint-Siméon

Sainte-Anne-des-Monts
 

Élection partielle pour le poste de maire  le 
 Organisée en raison du décès de la mairesse Micheline Pelletier le .

Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine

Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Shigawake

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Histoire de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Résultat